Заповедники Финляндии (luonnonpuistot) — особо охраняемые природные территории Финляндии, обладающие наиболее строгим режимом охраны. По состоянию на март 2020 года в стране действует 19 заповедников. Первый был организован в 1938 году, последний — в 1982.

17 заповедников управляется главным лесным управлением Финляндии Metsähallitus, ещё два — Исследовательским институтом леса Melta.

Наибольшее число заповедников (семь) расположено в Лапландии, там же находится наибольший заповедник — Кево площадью 712 квадратных километров. Наименьший заповедник — Синивуори, площадью 69 гектаров расположен в Пирканмаа.

В целом, общее количество и суммарная площадь заповедников страны значительно меньше, чем национальных парков.

См. также 
Список национальных парков Финляндии

Ссылки 
 Metsä.fi

 
Заповед
Финляндия